Krasnoarmeiski (Adiguèsia), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Txukotka), localitat del districte autònom de Txukotka, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Mirskoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Nezamaievski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Novokórsunskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Sovetski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Zaporójskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Krasnoarmeiski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia